ТДЛ — многозначная аббревиатура:
 ТДЛ — токовихревая дефектоскопия силой Лоренца
 ТДЛ — дорожная теплотехническая лаборатория
 ТДЛ — торакодорсальный лоскут
 ТДЛ — женская волейбольная команда (Московская область)

См. также